Metasphaeria är ett släkte av svampar. Metasphaeria ingår i familjen Dothioraceae, ordningen Dothideales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Metasphaeria